Az alábbi lista a 2008-as, heti budapesti mozilátogatottsági lista első helyezettjeit tünteti fel időrendben, a film adott heti bevételével.

Források 
 Filmforgalmazók Egyesülete

Filmes listák